Las siglas ADL pueden referirse a:
 Liga Antidifamación Anti-Defamation League (ADL).
 ADL (artista), el músico rapero sueco-estadounidense.
 Advanced Distributed Learning, la iniciativa Advanced Distributed Learning.
 Aeropuerto Internacional de Adelaida.
 El algoritmo David Liberman, método de investigación en psicoanálisis.
 ADL Biopharma (Antibióticos de León S.L.U.), farmacéutica española sucesora de la histórica Antibióticos S.A.

Siglas